Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2014 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 13 do 19 stycznia w hali Syma Sport and Events Centre w Budapeszcie.

W rywalizacji solistów drugi tytuł z rzędu wywalczył Hiszpan Javier Fernández, a wśród solistek triumfowała Rosjanka Julija Lipnicka. W rywalizacji par sportowych trzeci tytuł z rzędu wywalczyli reprezentanci Rosji Tetiana Wołosożar i Maksim Trańkow, zaś w parach tanecznych zwyciężyli Włosi Anna Cappellini i Luca Lanotte.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2013 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1998 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Warunkiem uczestnictwa zawodników wytypowanych przez krajową federację jest uzyskanie minimalnej oceny technicznej (TES) na międzynarodowych zawodach ISU w sezonie bieżącym lub poprzednim. Punkty za oba programy mogą być zdobyte na różnych zawodach. ISU akceptuje wyniki, jeśli zostały uzyskane na międzynarodowych konkursach uznawanych przez ISU na co najmniej 21 dni przed pierwszym oficjalnym dniem treningowym mistrzostw.

Kalendarium 
 13–14 stycznia – oficjalne treningi i otwarcie zawodów,
 15 stycznia – program krótki solistek i taniec krótki,
 16 stycznia – program krótki solistów i taniec dowolny,
 17 stycznia – program krótki par i dowolny solistek,
 18 stycznia – program dowolny solistów,
 19 stycznia – program dowolny par, pokazy mistrzów

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego był Finnstep.

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym
2014 w łyżwiarstwie figurowym
2014 na Węgrzech
Sport w Budapeszcie